Édouard Duseigneur (1882-1940), officier français
 Georges Duseigneur (1841-1906), peintre français
 Paul Duseigneur (1822-1895), photographe français

Patronyme français